Улица Братьев Касимовых — улица в Приволжском районе Казани, первая по времени возникновения в крупном жилом районе Горки.

Название 
Улица названа в 1970 году в честь двух братьев Касимовых — Галиуллы Сонгатулловича (1893—1942) и Самигуллы Сонгатулловича (1897—1968) — участников Гражданской войны, советских государственных и партийных деятелей.

Инициативу назвать улицу в честь них выдвинул Совет ветеранов Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны при Государственном музее Татарской АССР; она была поддержана и утверждена решением Казанского горисполкома от 9 июня 1970 года № 448.

Территориальное расположение 
Улица Братьев Касимовых находится в северной части жилого района Горки. Она пролегает в направлении с запада на восток: начинается от улицы Карбышева, пересекает улицы Хусаина Мавлютова, Рихарда Зорге, а на заключительном отрезке поворачивает в юго-восточном направлении и соединяется с проспектом Победы. 

Улица Братьев Касимовых служит северной границей 1-го, 2-го и 6-го микрорайонов Горок. Кроме того, по её восточному участку — от улицы Рихарда Зорге до проспекта Победы — с 2015 года проходит административная граница между Приволжским и Советским районами Казани. 

Длина улицы составляет 2,43 км.

История 
Улица Братьев Касимовых стала формироваться в начале 1970-х годов в период строительства крупного жилого района Горки. На протяжении 1970-х годов застраивалась только южная её сторона, в то время как с северной стороны к ней примыкали пустыри и Горкинский лес. 

Первыми на улице Братьев Касимовых были возведены пятиэтажные панельные «хрущёвки» серии 1-467, девятиэтажные панельные дома, а также школы, в том числе первая на Горках по времени возникновения (1971) средняя школа (ныне — гимназия) № 40 (ул. Братьев Касимовых, 12). Позже на территории 1-го и 2-го микрорайонов были построены девятиэтажные кирпичные здания общежитий. В результате к осени 1977 года южная сторона улицы была в основном застроена.

Застройка северной стороны улицы Братьев Касимовых осуществлялась лишь частично с конца 1970-х годов. На месте бывшего пустыря возникла лесопарковая зона. На углу улиц Братьев Касимовых и Хусаина Мавлютова было построено здание Профессионально-технического училища (ПТУ) № 54, где осуществлялась подготовка специалистов в сфере дорожного строительства. В 2013 году это учебное заведение было закрыто, а его помещения подверглись реконструкции и были переданы Международной школе Казани, открытой в 2014 году. На углу улиц Братьев Касимовых и Рихарда Зорге в 2018—2021 годах компанией «СМУ—88» был построен жилой комплекс «Привилегия» (первоначальное проектное название — жилой комплекс «Горкинский лес») высотой в 25 этажей (ул. Братьев Касимовых, 35).  

Улица Братьев Касимовых получила определённую известность в 2016 году в рамках проекта «Автопробег «Москва — Омск» телеканала «Россия 24» по оценке качества российских дорог. Побывавшие в Казани московские журналисты поставили высокую оценку состоянию дорог в столице Татарстана, но улица Братьев Касимовых оказалась одним из немногих исключений — её проезжая часть была испещрена ямами и колдобинами. Более критичными в отношении состояния казанских дорог оказались журналисты местной интернет-газеты «Реальное время», которые также уделили большое внимание улице на Горках. Тем не менее, после показа видеосюжета о казанских дорогах на телеканале «Россия 24» дорожное покрытие на улице Братьев Касимовых в 2017 году было отремонтировано, что и подтвердили активисты татарстанского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Транспорт 
Городской общественный транспорт использует только центральный участок улицы Братьев Касимовых — между улицами Хусаина Мавлютова и Рихарда Зорге. Здесь ходят автобусы 22, 55 и 77 маршрутов.

Объекты, расположенные на улице 
На улице Братьев Касимовых расположены следующие значимые объекты (перечислены в направлении с запада на восток):

 Гимназия № 40 (ул. Братьев Касимовых, 12);
 Школа № 10 (ул. Братьев Касимовых, 14);
 Международная школа Казани (ул. Хусаина Мавлютова, 5);
 Центр занятости населения Приволжского района г. Казани (ул. Братьев Касимовых, 22/7);
 Детский сад № 342 (ул. Братьев Касимовых, 26А);
 Жилой комплекс «Привилегия» (ул. Братьев Касимовых, 35);
 Детский сад № 382 (ул. Братьев Касимовых, 70А);
 Лицей № 83 — Центр Образования (ул. Братьев Касимовых, 68);
 Парк «Горкинско-Ометьевский лес».

Примечания 

Улицы Казани
Улицы Приволжского района Казани